El término Procaccini puede referirse a:

 Andrea Procaccini (1671-1734), pintor italiano.
 Camillo Procaccini (1555-1629), pintor italiano.
 Carlo Antonio Procaccini (1555-1605), pintor italiano.
 Ercole Procaccini (1520-1595), pintor italiano.
 Ercole Procaccini el Joven (1605-1680), pintor italiano.
 Giulio Cesare Procaccini (1574-1625), pintor y escultor italiano.